Аргентинец Давид Налбандян — первый в 2010 году теннисист, не входящий в первую сотню мирового рейтинга и выигравший турнир ATP.

Сеянные 
Все сеянные участники начинают турнир со второго круга.

  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Энди Роддик (Третий раунд)
  Фернандо Вердаско (Четвертьфинал)
  Марин Чилич (Полуфинал) 
  Джон Изнер (Третий раунд)
  Сэм Куэрри (Второй раунд)
  Станислас Вавринка (Второй раунд)
  Маркос Багдатис (Финал) 

<li>  Эрнест Гулбис (Второй раунд. снятие с турнира)
<li>  Радек Штепанек (Второй раунд)
<li>  Ллейтон Хьюитт (Второй раунд, снятие с турнира)
<li>  Жюльен Беннето (Второй раунд)
<li>  Жиль Симон  (Четвертьфинал)
<li>  Микаэль Льодра (Второй раунд)
<li>  Марди Фиш (Третий раунд)
<li>  Андрей Голубев (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основного турнира
 Сетка квалификации

Legg Mason Tennis Classic 2010